Cristian Ciocan – pugile romeno naturalizzato tedesco
 Cristina Ciocan – ex cestista rumena
 Gabriela Ciocan – ex cestista rumena
 Viorica Ciocan – ex cestista rumena